

Persone 
 Sportivi
Diego Rodríguez Fernández – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
Diego Rodríguez Da Luz – calciatore uruguaiano nato nel 1986
Diego Rodríguez Cano – calciatore uruguaiano nato nel 1988
Diego Rodriguez – giocatore messicano di football americano
Diego Rodríguez – calciatore honduregno nato nel 1995

 Altri 
Diego Rodriguez Porcelos – conte di Castiglia
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez – pittore spagnolo